Miasta w USA:
 Boon – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford

Gminy w USA:
 Boon (ang. Boon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Boon (ang. Boon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford